Das Finder Darts Masters 2017 war die insgesamt neunzehnte Austragung des von der British Darts Organisation ausgetragenen Darts-Majorturnieres. Es fand vom 8. bis zum 10. Dezember 2017 im Zuiderduin Hotel im niederländischen Egmond aan Zee statt.

Titelverteidiger bei der diesjährigen Ausgabe waren Maikel Verberk im Jugendbereich, Anastassija Dobromyslowa bei den Damen und Glen Durrant bei den Herren.

Verberk konnte sich nicht für die diesjährige Ausgabe qualifizieren. Neuer Jugendsieger wurde Jarred Cole. Dobromyslowa scheiterte ebenso wie Durrant bereits in der Gruppenphase. Die neuen Titelträger bei den Profis kamen mit Aileen de Graaf und Danny Noppert beide aus den Niederlanden.

Herren

Format & Qualifikation 
24 Spieler nahmen an dem Turnier teil. Über das Finder Darts Masters Ranking, in welches nur bestimmte Turniere der vergangenen zwei Jahre hineinzählen, qualifizierten sich die 16 besten Spieler, von denen die besten 8 gesetzt waren. Ergänzt wurde das Teilnehmerfeld durch den Sieger der Dutch Champions League of Darts und den Sieger des Hal Masters 2017, sowie sechs Spieler, welche eine Wildcard für das Turnier erhielten.

Zunächst wurden die Spieler in acht Dreiergruppen eingeteilt, in welchen sie Jeder gegen jeden und im Modus Best of 9 legs gegeneinander spielten. Zunächst spielten dabei immer die beiden unbesetzten Spieler gegeneinander. Der Verlierer dieses Spiels traf dann auf den gesetzten Spieler, bevor im letzten Spiel der Gruppe der Sieger der ersten Partie auf den gesetzten Spieler traf.

Die Gruppensieger qualifizierten sich für das K.-o.-System. Hierbei wurden das Viertelfinale und das Halbfinale im Modus Best of 5 sets ausgetragen. Ein set gewann der Spieler, welcher zuerst drei legs für sich entscheiden konnte.
Das Finale wurde im Modus Best of 7 sets entschieden.

Teilnehmer 
Top 8 des Finder Darts Masters Ranking (gesetzt)
  Mark McGeeney
  Geert De Vos
  Wesley Harms
  Willem Mandigers
  Danny Noppert
  Jamie Hughes
  Martin Adams
  Ross Montgomery
9-16 der BDO-Rangliste
<li value=9>  Andy Baetens
  Glen Durrant
  Scott Mitchell
  Jim Williams
  Conan Whitehead
  Darius Labanauskas
  Dean Reynolds
  Richard Veenstra
Qualifikanten
  Kyle McKinstry (Hal Masters 2017)
  Rick Hofstra (Dutch Champions League of Darts)

Wildcards
  Andy Fordham
  Dennis Olde Kalter
  Cameron Menzies
  Jeff Smith
  Michael Unterbuchner
  Scott Waites

Preisgeld 
Das Gesamtpreisgeld von 33.500 € verteilte sich wie folgt:

Ergebnisse

Gruppe A 

1. Spieltag 8. Dezember 2017

2. Spieltag 9. Dezember 2017

Gruppe B 

1. Spieltag 8. Dezember 2017

2. Spieltag 9. Dezember 2017

Gruppe C 

1. Spieltag 8. Dezember 2017

2. Spieltag 9. Dezember 2017

Gruppe D 

1. Spieltag 8. Dezember 2017

2. Spieltag 9. Dezember 2017

Gruppe E 

1. Spieltag 8. Dezember 2017

2. Spieltag 9. Dezember 2017

Gruppe F 

1. Spieltag 8. Dezember 2017

2. Spieltag 9. Dezember 2017

Gruppe G 

1. Spieltag 8. Dezember 2017

2. Spieltag 9. Dezember 2017

Gruppe H 

1. Spieltag 8. Dezember 2017

2. Spieltag 9. Dezember 2017

K.-o.-Phase

Damen

Format & Qualifikation 
6 Spielerinnen nahmen an dem Turnier teil. Über das Finder Darts Masters Ranking qualifizierten sich die 4 besten Spielerinnen, von denen zwei für das Turnier gesetzt waren. Ergänzt wurde das Teilnehmerfeld durch die Siegerin der Dutch Champions League of Darts, sowie eine Spielerin, welche eine Wildcard für das Turnier erhielt.

Zunächst wurden die Spielerinnen in zwei Dreiergruppen eingeteilt, in welchen sie Jeder gegen jeden und im Modus Best of 7 legs gegeneinander spielten. Zunächst spielten dabei immer die beiden ungesetzten Spielerinnen gegeneinander. Die Verliererin dieses Spiels traf dann auf die gesetzte Spielerin, bevor im letzten Spiel der Gruppe die Siegerin der ersten Partie auf die gesetzten Spielerin traf.

Die Gruppensiegerinnen qualifizierten sich für das Finale, welches im Modus Best of 3 sets ausgetragen wurde. Ein set gewann die Spielerin, welche zuerst drei legs für sich entscheiden konnte.

Teilnehmer 

Top 2 des Finder Darts Masters Ranking (gesetzt)
  Deta Hedman
  Aileen de Graaf
3-4 des Finder Darts Masters Ranking
<li value=3>  Anastassija Dobromyslowa
  Lorraine Winstanley
Qualifikantinnen/Wildcards
  Marjolein Noijens (Dutch Champions League of Darts)
  Sharon Prins

Preisgeld 
Das Gesamtpreisgeld von 5.300 € verteilte sich wie folgt:

Ergebnisse

Gruppe A 

1. Spieltag 8. Dezember 2017

2. Spieltag 9. Dezember 2017

Gruppe B 

1. Spieltag 8. Dezember 2017

2. Spieltag 9. Dezember 2017

Finale

Jugend

Format & Qualifikation 
6 Spieler nahmen an dem Turnier teil. Davon kamen vier über eine Wildcard zu dem Turnier, welche von der austragenden Organisation vergeben wurde. Hinzu kamen die Gewinner des Hal Masters Youth sowie der Dutch Champions League of Darts.

Zunächst wurden die Spieler in zwei Dreiergruppen eingeteilt, in welchen sie Jeder gegen jeden und im Modus Best of 7 legs gegeneinander spielten. Nach dem ersten Spiel trifft der Verlierer zunächst auf den übriggebliebene Spieler, bevor das übriggebliebene Spiel ausgetragen wird.

Die Gruppensieger qualifizierten sich für das Finale, welches im Modus Best of 3 sets ausgetragen wurde. Ein set gewann der Spieler, welcher zuerst drei legs für sich entscheiden konnte.

Teilnehmer 
Qualifikanten
  Wessel Nijman (Hal Masters Youth)
  Ramon Leferink (Dutch Champions League of Darts)

Wildcards
  Keane Barry
  Jarred Cole
  Nathan Girvan
  Justin van Tergouw

Ergebnisse

Gruppe A 

1. Spieltag 8. Dezember 2017

2. Spieltag 9. Dezember 2017

Gruppe B 

1. Spieltag 8. Dezember 2017

2. Spieltag 9. Dezember 2017

Finale

Weblinks 
 Bericht auf mastercaller.com (Herren)
 Bericht auf mastercaller.com (Damen)
 Bericht auf mastercaller.com (Jugend)
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 2017
Dartwettbewerb in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Bergen (Noord-Holland)